Khashm ad Dayir kan syfta på följande platser:

Irak 

 Khashm ad Dāyir, kulle, Al-Muthanna, 
 Khashm ad Dāyīr, kulle, Al-Muthanna, 

Robotskapade Irakförgreningar